Гула́к — українське і білоруське прізвище.

Носії

А 
Гулак Анатолій Тихонович  (*1939 — †2020) — мовознавець, доктор філологічних наук

В 
 Гулак Василь (*? — †?) — український художник і гуморист

І 
 Гулак Іван (*? — †1682) — український військовик доби Гетьманщини, генеральний обозний в уряді гетьмана Петра Дорошенка.

М 
 Гулак Максим (*1599 — †1646) — український гетьман, соратник гетьмана Карпа Півтора-Кожуха
 Гулак Микола Іванович (*1821 — †1899) — український науковець (математик, історик, філософ, літературознавець), правознавець, громадський і політичний діяч, педагог, публіцист, перекладач

О 
 Гулак Олег Миколайович ( 1967) — білоруський юрист, правозахисник
 Гулак Олександр Олександрович ( 1982) — український політик, народний депутат України

Ю 
 Гулак Юрій Костянтинович (*1927 — †2001) — український астрофізик, теоретик, викладач

Див. також 
 Гулак-Артемовський
 Гулаки — український козацько-старшинський, згодом шляхетський рід.

Українські прізвища
Прізвища на -ак